El término palestino puede referirse al:

 Perteneciente o relativo al Estado de Palestina;
 Perteneciente o relativo a los Territorios Palestinos;
 Perteneciente al pueblo palestino (género masculino);
 Club Deportivo Palestino, club de fútbol chileno;
 Club Social y Deportivo Central Palestino Fútbol Club, club de fútbol uruguayo desaparecido;
 La kufiyya, una prenda tradicional árabe también conocida como «pañuelo palestino».